The Reason puede referirse a: 
 The Reason, canción de Hoobastank; o
 The Reason, segundo álbum de estudio de Hoobastank.